Варяг може да се отнася за:

 Варяги – общо название на народностите и племената по крайбрежието на Варяжко море.

Военноморски флот на Русия:
 Крайцер 1 ранг „Варяг“ – боен кораб на Руския Императорски флот, загинал по време на руско-японската война.
 Тежък авионосен крайцер от пр. 1143.6 „Варяг“ – съветски авионосен крайцер (самолетоносач), продаден на Китай.
 Ракетен крайцер от пр. 58 „Варяг“ – съветски ракетен крайцер от проекта 58.
 Гвардейски ракетен крайцер „Варяг“ – руски боен кораб, флагман на Тихоокеанския флот на Русия.
 Парна корвета „Варяг“ – парен крайцер на Руския Императорски флот, участвал в Американската експедиция на контраадмирал С. С. Лесовский.

Стрелково оръжие:
 МР-445 „Варяг“ – руски автоматичен пистолет производство на Ижевския механичен завод.

Кино:
 Крайцерът „Варяг“ – съветски игрален филм.